Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (16 сборных), группы II (7 сборных) и группы III (10 сборных).

Группа I 
Место проведения: ТК «Локомотив» , Пловдив, Болгария, грунт

Дата: 18-21 апреля 2007

Для ускорения процесса 16 команд разбиты на 4 подгруппы (одна из которых чуть меньше других).

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Плей-офф 

 сборные Сербии и Украины переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Литвы и Эстонии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Вакоа-Феникс, Маврикий, хард

Дата: 17-20 апреля 2007

Для ускорения процесса 7 команд разбиты на 2 подгруппы (худшая команда из большей вылетает в Группу III зоны Европа/Африка сразу, а те команды, что заняли в своих группах третьи места, определяют второго неудачника в дополнительном матче). Победитель группы в матче с командой, занявшей второе место в соседней группе определяют обладателя места в Группе I зоны Европа/Африка на следующий год.

Плей-офф 

 сборные Грузии и Португалии переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Норвегии и Финляндии выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Национальный теннисный центр, Вакоа-Феникс, Маврикий, хард

Дата: 23-27 апреля 2007

 сборные Ирландии и Турции переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2007. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка